Brunngraben heißen folgende geographische Objekte:

Orte in Österreich:
 Brunngraben (Gemeinde Mauthausen), Ortschaft von Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Brunngraben (Gemeinde Laussa), Ortslage, Tal und Bach bei Laussa, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Brunngraben (Gemeinde Naas), Ortsteil von Naas, Bezirk Weiz, Steiermark

Gewässer:
 Brunngraben oder Eschbach (Breitner Bach), rechter Oberlauf des Breitner Bachs (zum Inn) bis Oberthann, Gemeinde Nußdorf an der Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Brunngraben (Dorfgraben), linker Zufluss des Dorfgrabens (zum Eckenbach, zur Schwabach) in Neunhof, Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Brunngraben, Unterlaufname des Schmiedsgrabens, rechter Zufluss des Mains bei Nedensdorf, Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Brunngraben (Sendelbach), rechter Zufluss im Geisberger Forst des dort noch Möstenbach genannten Sendelbachs (zum Main-Donau-Kanal kurz vor Bamberg), beide Orte im Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Brunnbach
 Brunnengraben